La Paroisse Saint Félix de Valois est une circonscription ecclésiastique de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 
En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement des 26 anciennes paroisses initiales de la région, auxquelles se rajoutent depuis 2021 les communes de Grisoles et Latillye..

Organisation 
La Paroisse Saint Félix de Valois est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Château-Thierry du diocèse.

Communes de la paroisse 
Le siège de la paroisse est fixé à La Ferté-Milon. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Diacres permanents

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 
Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 
 Paroisse Saint Félix de Valois sur le site du diocèse

Notes et références 

Saint Félix de Valois

Fondation en 1999